Диксон () е селище от градски тип в Красноярски край, Русия. Разположено е на брега на Карско море, в Енисейския залив. Към 2016 г. има население от 609 души. Това е най-северното населено място в Русия и Азия като цяло.

История 
Селището е основано на 7 септември 1915 г. на остров Диксон във връзка с построяването на радиостанция. Континенталната част на селището възниква по-късно. Носи името на шведския пътешественик Оскар Диксон.

През 1942 г. немският крайцер Адмирал Шеер предприема атака към острова, но съветските войски успяват да му нанесат тежки щети, вследствие на което той отстъпва. След това в Диксон е издигнат паметник на защитниците на селището, както и на изследователя Никифор Бегичев.

Население 
Населението на Диксон е най-голямо през 1991, когато то наброява над 5000 души. В годините след разпадането на СССР населението му намалява седемкратно.

Климат 
Диксон е разположен в зона на арктичен климат. Температурите са много ниски целогодишно. Средната годишна температура е −11,1 °C.

Инфраструктура 
Диксон разполага с радио станция, геофизическа обсерватория и местен исторически музей. Също така е важно пристанище на Северния морски път, тъй като е разположен на стратегическо място в Северния ледовит океан. Служи и като база за флота. Има рибен завод.

В днешно време селището е в плачевно състояние и бързо се обезлюдява.

Побратимени градове 
  Диксон, Илинойс, САЩ

Източници 

Селища от градски тип в Красноярски край
Пристанищни градове в Русия
Пристанищни градове на Северния ледовит океан